Rozman, Rožman, Rożman:
 Rok Rozman
 Iwana Rożman